Butlerelfia är ett släkte av svampar. Butlerelfia ingår i familjen Atheliaceae, ordningen Atheliales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Butlerelfia